Егернія (Egernia)  — рід ящірок родини Сцинкові (Scincidae).

Класифікація 

 Egernia frerei (Günther, 1897)
 Egernia major (Gray, 1845)
 Egernia obiri (Wells & Wellington, 1985)

 Egernia cunninghami (Gray, 1832)
 Egernia depressa (Günther, 1875)
 Egernia douglasi Glauert, 1956
 Egernia formosa Fry, 1914
 Egernia hosmeri Kinghorn, 1955
 Egernia kingii (Gray, 1838)
 Egernia mcpheei Wells & Wellington, 1984
 Egernia napoleonis (Gray, 1838)
 Egernia pilbarensis Storr, 1978
 Egernia richardi (Peters, 1869)
 Egernia rugosa De Vis, 1888 
 Egernia saxatilis Cogger, 1960
 Egernia stokesii (Gray, 1845)
 Egernia striolata (Peters, 1870)

 Egernia guthega Donnellan, Hutchinson, Dempsey & Osborne, 2002
 Egernia inornata (Rosén, 1905)
 Egernia kintorei
 Egernia margaretae (Storr, 1968)
 Egernia modesta (Storr, 1968)
 Egernia montana Donnellan, Hutchinson, Dempsey & Osborne, 2002
 Egernia multiscutata (Mitchell & Behrndt, 1949)
 Egernia pulchra (Werner, 1910)
 Egernia slateri (Storr, 1968)
 Egernia striata (Sternfeld, 1919)
 Egernia whitii
 Egernia coventryi (Storr, 1978)
 Egernia luctuosa (Peters, 1866)

Примітки

Посилання 
 D.G. Chapple: Ecology, life-history, and behavior in the Australian Scincid genus Egernia, with comments on the evolution of complex sociality in lizards. Herpetological Monographs, Band 17, 2003, 145–180.
 Cogger, H.G. Reptiles and Amphibians of Australia, 6th ed. Ralph Curtis Publishing, Sanibel Island, 2000, 808 pp.
 M.G. Gardner, A.F. Hugall, S.C. Donnellan, M.N. Hutchinson und R. Foster: Molecular systematics of social skinks: phylogeny and taxonomy of the Egernia group (Reptilia: Scincidae). Zoological Journal of the Linnean Society Bd. 154, 2008, 781–794.
 Doughty, Paul; Luke Kealley, and Stephen C. Donnellan 2011. Revision of the Pygmy Spiny-tailed Skinks (Egernia depressa species-group) from Western Australia, with descriptions of three new species. Rec. West. Austr. Mus. 26: 115–137

Сцинкові
Роди ящірок
Таксони, описані Джоном Едвардом Греєм